Süleymaniye-moskee (Istanboel), een moskee te Istanboel
Süleymaniye-moskee (Tilburg), een moskee te Tilburg
Süleymaniye-moskee (Uden), een moskee te Uden